Lysbro har flere betydninger:

 Lysbro (Silkeborg) – en bydel ved Silkeborg
 Zinck Lysbro – en haveredskabs-fabrikant
 Et antal af sammenbyggede rotorblink